São Cipriano, appellation portugaise signifiant « saint Cyprien » en français, peut aussi désigner :
au Portugal :
São Cipriano, paroisse civile de la municipalité de Resende, située dans le district de Viseu  et la région Nord ;
São Cipriano, paroisse civile de la municipalité de Viseu, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Notes

Voir aussi
  : toponymes de langue française.